Luca Mazzitelli (1995) – calciatore italiano
 Orfeo Mazzitelli (1915-1984) – aviatore e militare italiano
 Marcelo Fabián Mazzitelli (1960) – vescovo argentino
 Palazzo Mazzitelli – edificio storico di Reggio Calabria